Con trattato dell'Aia si identificano:

 il trattato dell'Aia (1625): Inghilterra e le Province Unite si accordano per sostenere economicamente Cristiano IV di Danimarca;
 il trattato dell'Aia (1661): l'impero olandese riconosce la sovranità del Portogallo sui territori presso Recife in Brasile;
 il trattato dell'Aia (1668): meglio noto come  Triplice Alleanza dell'Aia, impegnò Inghilterra, Svezia e Province Unite a fermare l'espansione della Francia di Luigi XIV, nel contesto della guerra di devoluzione; 
 il trattato dell'Aia (1698): tentò di risolvere il problema riguardante l'eredità del trono spagnolo, conosciuto anche come  trattato della Prima Partizione;
 il trattato dell'Aia (1701): Inghilterra, Austria, le Province Unite e il Sacro Romano Impero si alleano per contrastare e controllare le mosse della Francia;
 il trattato dell'Aia (1709), meglio noto come "primo trattato della Barriera", regolò una prima ipotesi con riguardo alle fortezze dei Paesi Bassi spagnoli che avrebbero ospitato guarnigioni delle Province Unite, a fini di contenimento anti-francese; 
 il trattato dell'Aia (1720): pose fine alla guerra della Quadruplice alleanza;
 il trattato dell'Aia (1795): la Repubblica delle Province Unite concluse la guerra con la Repubblica Francese e, dietro mutuo riconoscimento, evitò l’annessione a condizione di trasformarsi nella Repubblica Batava ed entrare in guerra contro i suoi precedenti alleati della Prima coalizione;
 il trattato dell'Aia (1895): stabilì i limiti territoriali della Nuova Guinea britannica;
 il trattato dell'Aia (1949): diede l'indipendenza all'Indonesia.